François Soulié (ur. 22 marca 1978 w Carcassonne) – andorski narciarz klasyczny, olimpijczyk.

Historia 
Brał udział w igrzyskach w roku 2006 (Turyn) i 2010 (Vancouver). Nie zdobył żadnych medali.

Na arenie międzynarodowej zadebiutował 21 grudnia 1998 roku w norweskim Beitostølen w zawodach rangi FIS Race, gdzie zajął 71. miejsce.

W pucharze świata zadebiutował 25 stycznia 2004 roku na dystansie 70 km stylem klasycznym, biegu nie ukończył. Pucharowe punkty wywalczył 16 lutego 2007 w Chinach a dokładniej Changchun.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Soulié nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Bibliografia 
 

Andorscy biegacze narciarscy
Andorscy olimpijczycy
Urodzeni w 1978